Sambucani – abitanti di Castello di Sambuca
Sambucani – abitanti di Sambuca Pistoiese
Sambucani – abitanti di Sambuco (Italia)
Sambucani – abitanti di Sambuco (Ravello)